Fornasari – casa automobilistica italiana
 Fabio Fornasari – architetto e artista italiano